Par ordre chronologique :
 Pierre Clément (évêque) (vers 1646-1719), évêque de Périgueux de 1702 à 1719. 
 Pierre Clément (écrivain) (1707-1767), homme de lettres suisse.
 Pierre Clément (historien) (1809-1870), historien, érudit, économiste et bibliothécaire français.
 Pierre Clément (réalisateur) (1927-2007), réalisateur et directeur de la photographie français.
 Pierre Clément (peintre) (1923-2011), peintre français.
 Pierre Clément (artiste) (né en 1957), illustrateur et réalisateur d'animation français.

Voir aussi